Иррадиация (лат. irradio — освещаю лучами) — в оптике — явление зрительного восприятия человеком трехмерных объектов и плоских фигур на контрастном фоне, при котором происходит оптический обман зрения, заключенный в том, что наблюдаемый предмет кажется иного размера, нежели его истинный размер. Например, в морском деле этот эффект проявляется таким образом, что зрительно фигура светлого цвета на чёрном фоне кажется наблюдателю больше, по сравнению с аналогичной фигурой тёмного цвета на светлом фоне.

Такая иллюзия возникает при наблюдении светлых фигур или объектов на чёрном фоне и наоборот. Подобная иллюзия возникает из-за несовершенства анализа человеческим головным мозгом информации, полученной от органов зрения.

Наглядный пример оптической иррадиации виден на картинке справа. Вглядитесь в чёрный квадрат на белом фоне и белый квадрат на чёрном фоне. Белый квадрат кажется большего размера, чем чёрный. Это оптическая иллюзия. На самом деле квадраты одинакового размера. Также, у некоторых людей при наблюдении за белым квадратом, может возникнуть иллюзия «свечения» квадрата (будто стороны квадрата захватывают дополнительную площадь фона по его периметру).

Оптическая иррадиация плохо изучена. Все выводы и суждения ученых построены только на опытных данных, получаемых при научных исследованиях явления оптической иллюзии. Однако, из-за несовершенства современных медицинских и научных средств изучения, понять физиологическую сторону оптической иррадиации в настоящее время не представляется возможным.

Примечания 

Оптические иллюзии
Оптика